— церковь в Париже.
  — историческое торжественное собрание высшей иерархии в Париже.

См. также 
 
 Нотр-Дам | Собор Парижской Богоматери (значения)
  — список парижских религиозных сооружений.
 Лионский собор (значения)